Dipsalodon (Дипсалодон  — „два маказаста зуба”) је изумрли парафилетски род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Palaeonictinae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду од касног палеоцена до раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из парафилетског рода Dipsalodon су биле копнени предатори који су по својој грађи тјела наликовали на јазавца. Ове врсте су имале издужено тијело са кратким ногама, масивне лобање са кратким њушкама и кретале су се плантиградно. Зубна формула код врсти из овог парафилетског рода је .

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Dipsalodon.

Временска распрострањенст парафилетског рода Dipsalodon унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Palaeonictinae

Референце 

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке
Полифилетски и парафилетски таксони сисара